Agnelli (italienisch „Schäfchen“) steht für:
 Agnelli (Familienname), einen Familiennamen, zu Namensträgern siehe dort
 Agnelli (Familie), eine Unternehmerfamilie
 Agnelli & Nelson, Trance-Projekt aus Nordirland
 Agnelli-Preis (The Senator Giovanni Agnelli Prize) der Agnelli-Stiftung (Fondazione Agnelli)

Siehe auch:
 Anelli